A Telekom-kupa (korábbi nevei: T-Home-kupa és LIGA total!-kupa) egy német felkészülési labdarúgó rendezvény, melyet a szezonra való felkészülési időszakban rendeznek meg 2009 óta. A rendezvényeken 4 csapat vesz részt. Kieséses rendszerben zajlanak a küzdelmek. A mérkőzések a szabályoktól eltérően 60 percesek.

2009-ben és 2010-ben Gelsenkirchen 2011-ben Hamburg, 2012-ben Mainz, 2013-ban Mönchengladbach, 2014-ben Hamburg, 2015-ben Mönchengladbach volt a rendező város.

2009-es T-Home-kupa

2010-es LIGA total!-kupa

2011-es LIGA total!-kupa

2012-es LIGA total!-kupa

2013-as Telekom-kupa

2014-es Telekom-kupa

2015-ös Telekom-kupa

2017-es Telekom-kupa (Tél)

2017-es Telekom-kupa (Nyár)

Győztesek évenként

Csapatok statisztikái

Góllövőlista

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 

Labdarúgókupák